Low (Groot-Brittannië), een historisch Engels motorfietsmerk
Low (Italië), een Italiaans bedrijf
Low (eiland), een eiland in Zuidelijke Shetlandeilanden
Muziek
Low (band), een Amerikaanse band
Low (David Bowie), album van David Bowie
Low (Flo Rida), een lied van Flo Rida
Low (Foo Fighters), een lied van de Foo Fighters
Low (Kelly Clarkson), een nummer
Low (Lenny Kravitz), een nummer
Low (Testament), een album van Testament

Zie ook 
 Löw (doorverwijspagina)